Abdelaziz Benjelloun (1934-2008), homme politique et diplomate marocain
Abdelaziz Benjelloun (né en 1940), professeur de droit marocain et ancien président du Conseil constitutionnel marocain.